La conférence de Téhéran peut faire référence :
 le plus fréquemment, à la conférence inter-alliée ayant réuni Franklin Roosevelt, Staline et Winston Churchill en 1943, au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 également à une conférence de février 1971, regroupant les pays de l'OPEP, portant sur le marché des hydrocarbures. Les décisions prises sont notamment le relèvement de  du prix du brut, et le principe de sa révision automatique en fonction de l'inflation.

Homonymie